«Заха́р Бе́ркут» — цветной широкоформатный художественный фильм, эпическая драма по мотивам одноимённой повести Ивана Франко, снятый на киностудии имени А. Довженко в 1971 году режиссёром Леонидом Осыкой.

Сюжет 
XIII век. Фильм повествует о мужественной борьбе карпатских славян — горцев-«русинов» бойков поселения Тухли, под предводительством старейшины Захара Беркута, против татаро-монгольских захватчиков, предательски поддержанных боярином Тугаром Волком при переходе через Карпаты, о непобедимом духе народа бойков, стремлении отстоять свою свободу и спасти соседние народы Закарпатья.

В ролях 
 Василий Симчич — Захар Беркут, старейшина Тухли
 Иван Миколайчук — Любомир, сын Захара Беркута
 Иван Гаврилюк — Максим, младший сын Захара Беркута
 Константин Степанков — Тугар Волк, русский боярин
 Антонина Лефтий — Мирослава, дочь Тугара Волка
 Борислав Брондуков — Бурундай, монгольский темник
 Болот Бейшеналиев — Пета
 Фёдор Панасенко — Дмитро Вояк
 Владимир Прокофьев — толмач
 Лилия Гурова — безумная
 Виталий Розстальный — эпизод
 Владимир Шакало
 Лев Перфилов — боярин
 Валерий Панарин — боярин
 Николай Федорцов
 Дилдорбек Рахмонов
 Николай Яковченко — житель Тухли
 Журахон Рахмонов

Съёмочная группа 
 Сценарий — Дмитрий Павлычко
 Режиссёр — Леонид Осыка
 Оператор-постановщик — Валерий Квас
 Художники — Михаил Раковский, Георгий Якутович
 Композитор — Владимир Губа
 Звукорежиссёр — Анатолий Чернооченко

Награды 
 1971 — Главный приз, специальный диплом Валерию Квасу за оригинальную операторскую работу (кинофестиваль «Молодёжь — молодым», Днепропетровск)
 1972 — приз и премия за воссоздание на экране традиций народного героического эпоса (Всесоюзный кинофестиваль в Тбилиси)
 В 1997 г. режиссёр Леонид Осыка за художественные фильмы «Каменный крест», «Захар Беркут», «Подарок на именины», «Гетманские клейноды» стал лауреатом Шевченковской премии.

Источники 
 Захар Беркут // Фильмы Киевской ордена Ленина киностудии им. А. П. Довженко. 1928—1978 / О. Ф. Олейник, Н. А. Филькевич. — : Госкино УССР, 1979. — 114 c. — С. 75.

Ссылки 
 «Захар Беркут» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Кинопортал Kino-коло

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы Леонида Осыки
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы-драмы СССР
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы о XIII веке
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
Экранизации произведений Ивана Франко
Экранизации повестей
Фильмы на украинском языке
Фильмы о монголо-татарском иге на Руси